Stefan Nilsson (ur. 1952) – szwedzki piłkarz
 Stefan Nilsson (ur. 1952) – szwedzki lekkoatleta, sprinter
 Stefan Nilsson (ur. 1955) – szwedzki kompozytor
 Stefan Nilsson (ur. 1990) – szwedzki strzelec, olimpijczyk